Catch-22 kan betekenen:
Catch-22 (roman), een roman van Joseph Heller
Catch-22 (logica), een vorm van logica die wordt geïllustreerd met situaties uit de roman Catch-22
Catch-22 (film), de filmbewerking van de roman
Catch-22 (1973), een andere filmbewerking van de roman, als tv-film
Catch-22 (televisieserie), een miniserie gebaseerd op de roman
Catch 22 (album), van the band Hypocrisy
Catch 22 (band), een Amerikaanse skapunkband
Catch 22 (P!nk), een bonustrack op het album "M!ssundaztood" van zangeres P!nk
Catch 22 (Malmsteen), een nummer van gitarist Yngwie Malmsteen
Catch-22-methode, een omstreden verhoormethode, in Nederland vooral bekend als de Zaanse verhoormethode

Zie ook 
Velocardiofaciaal syndroom